Pessotschnoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Pessotschnoje (Jaroslawl, Rostowski), im Rostowski rajon der Oblast Jaroslawl
 Pessotschnoje (Jaroslawl, Rybinski), Siedlung städtischen Typs im Rybinski rajon der Oblast Jaroslawl
 Pessotschnoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), im Rajon Bagrationowsk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Gallitten, auch Palpasch, Kreis Bartenstein, Ostpreußen)
 Pessotschnoje (Kaliningrad, Prawdinsk), im Rajon Prawdinsk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Althof, Kreis Bartenstein, Ostpreußen)
 Pessotschnoje (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Pessotschnoje (Kursk), in der Oblast Kursk
 Pessotschnoje (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Pessotschnoje (Moskau), in der Oblast Moskau
 Pessotschnoje (Orjol), in der Oblast Orjol
 Pessotschnoje (Mari El), in der Republik 
 Pessotschnoje (Mordwinien), in der Republik 
 Pessotschnoje (Nischni Nowgorod, Bogorodski), im Bogorodski rajon der Oblast Nischni Nowgorod
 Pessotschnoje (Nischni Nowgorod, Knjagininski), im Knjagininski rajon der Oblast Nischni Nowgorod
 Pessotschnoje (Nischni Nowgorod, Semjonow), im Stadtkreis Semjonow der Oblast Nischni Nowgorod
 Pessotschnoje (Nischni Nowgorod, Woskressenski), im Woskressenski rajon der Oblast Nischni Nowgorod
 Pessotschnoje (Samara), in der Oblast Samara
 Pessotschnoje (Tula), in der Oblast Tula
 Pessotschnoje (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Pessotschnoje (Wologda), in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Pissotschne